Suys ist der Familienname folgender Personen: 

 Bruno Suys (* 1967), belgischer Kontrabassist
 Ernst Ferdinand Leopold Graf von Suys, Herr von Schloss Kaunitz (17. Jahrh.)
 Ernst Roland Graf von Suys, kaiserlicher General (17. Jahrh.)
 Hyazinth Alfons Graf von Suys (1713–1745), Abt der Reichsabtei Kornelimünster
 Mieke Suys (* 1968), belgische Triathletin 
 Tieleman Franciscus Suys (1783–1861), belgischer Architekt